«Сараево» () — профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, столицы Боснии и Герцеговины. Основанный 24 октября 1946 года, клуб был наиболее успешной командой из Боснии, на территории бывшей Югославии — выиграл два чемпионата страны. Сегодня это один из наиболее успешных клубов в национальной премьер-лиге, где команда четырежды выигрывала чемпионат и 4 раза кубок страны.

История 
ФК Сараево был основан менее чем через год после освобождения Сараева от нацистов. На Югославской спортивной сцене клуб впервые появился в 1946 году под названием «Торпедо» в результате объединения футбольных команд «Ударник» и «Слобода». В 1947 году команда была переименована в «Метелацу», а в 1949 году получила название, которое носит и по сей день.

Дерби и ультрас 
У «Сараево» есть дерби, это матчи с клубом «Железничар» Сараево (матчи с которым называют Вечным дерби). 

Ультрас-группы «Сараево»: «Horde Zla». Друзьями считаются фанаты клубов: «Вележ» («Red Army»), «Динамо» Дрезден («Ultras Dynamo»).

Достижения 
 Чемпион Югославии по футболу (2): 1967, 1985
 Чемпион Боснии и Герцеговины по футболу (5): 1998/99, 2006/07, 2014/15, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины по футболу (7): 1997, 1998, 2002, 2005, 2014, 2019, 2021
 Финалист Кубка Боснии и Герцеговины (4): 1999, 2001, 2017, 2022
 Серебряный призёр чемпионата Боснии и Герцеговины (7): 1995, 1997, 1998, 2006, 2011, 2013, 2021
 Бронзовый призёр чемпионата Боснии и Герцеговины (6): 2001, 2003, 2004, 2014, 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Боснии и Герцеговины: 1997

Еврокубки 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Состав

Известные игроки 
  Джемал Берберович
  Желимир Видович
  Вахидин Мусемич
  Сафет Сушич
  Асим Ферхатович

Ссылки 
 Официальный сайт (боснийский)
 ФК Сараево на uefa.com

ФК «Сараево»
Спорт в Сараеве